Lari pode ser:
 uma comuna da Itália
 a subfamília de aves à qual pertencem as gaivotas
 a moeda oficial da Geórgia
 Lari (distrito), no Peru

Desambiguação
Desambiguações de topônimos